

Ваські — село в гміні Малий Плоцьк Кольненського повіту Підляського воєводства
 Ваські — село в гміні Монькі Монецького повіту Підляського воєводства